Palisandro es el nombre común para referirse a varios árboles diferentes: 
 Palisandro (Dalbergia cearensis), árbol originario de Brasil, que se utiliza en mueblería.
 Palisandro (Guibourtia ehie), árbol originario del bosque continental guineoecuatoriano (desde Liberia hasta Gabón), que se utiliza en mueblería.
 Palisandro (Jacaranda mimosifolia), árbol originario de Sudamérica. Es más común llamarlo «jacarandá».